Куйта — название населённых пунктов:

Россия 
 Куйта — село в Аларском районе Иркутской области.
 Куйта — деревня в Нукутском районе Иркутской области.